Kiki Bertens e Anne Keothavong erano le detentrici del titolo, ma Bertens quest'anno non ha partecipato. Keothavong ha fatto coppia con Alison Riske, ma ha perso nel 1º turno contro Antonia Lottner e Carina Witthöft.

Il doppio del torneo di tennis Büschl Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Romina Oprandi e Amra Sadiković che hanno battuto in finale Jill Craybas e Eva Hrdinová 4–6, 6–3, [10–7].

Seeds 

  Eva Birnerová /  Andreja Klepač (semifinali)
  Jill Craybas /  Eva Hrdinová (finale)

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno) 
 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Büschl Open 2012